Autheuil (Orne) — comuna na região da Baixa-Normandia, departamento de Orne, na França
Autheuil (Eure-et-Loir) — comuna na região do Centro, departamento de Eure-et-Loire, na França

Desambiguações de topônimos